Bob Casey, diminutif de Robert Casey, peut désigner plusieurs personnes.

Sport 
 Bob Casey, joueur de rugby irlandais.

Politique 
Plusieurs hommes politiques de Pennsylvanie s'étant présentés à des élections, ce qui a parfois engendré de la confusion pour les votants:
 Robert P. Casey (1932 - 2000), ancien sénateur et gouverneur de Pennsylvanie ;
 Bob Casey, Jr. (né en 1960), fils du précédent, sénateur et trésorier d'État de Pennsylvanie ;
 Robert E. Casey, officier d'état civil profitant de l'absence de Robert P. Casey aux élections du trésorier d'État de Pennsylvanie de 1976 pour s'y présenter. La confusion lui permet de remporter les élections au terme d'une campagne lui ayant coûté , soit moins du centième de celui de la candidate démocrate ;
 Bob Casey, consultant en relations publiques qui se présente en 1978 aux élections de district d'un des comtés de Pennsylvanie en exploitant lui aussi la confusion ; il remporte l'investiture républicaine mais est battu ensuite par le candidat démocrate ;
 Bob Casey, professeur de biologie qui se présente en 1978 aux primaires de l'élection du lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie tandis que Robert P. Casey se présente au poste de gouverneur. Cela amène Robert P. Casey à perdre l'investiture du parti démocrate, tandis que Bob Casey est lui investi mais perd ensuite face au candidat républicain.

Références